Rothmühle steht für:

Ortsnamen
 Rothmühle (Auerbach), Ortsteil der Gemeinde Auerbach, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Rothmühle (Bad Neualbenreuth), Ortsteil des Marktes Bad Neualbenreuth, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Rothmühle (Ippesheim), Einöde des Marktes Ippesheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Rothmühle (Kirchenthumbach), Ortsteil des Marktes Kirchenthumbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Rothmühle (Königsdorf), Ortsteil der Gemeinde Königsdorf, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Rothmühle (Leiblfing), Ortsteil der Gemeinde Leiblfing, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Rothmühle (Mainburg), Ortsteil der Stadt Mainburg, Landkreis Kelheim, Bayern
 Rothmühle (Ochsenfurt), Ortsteil der Stadt Ochsenfurt, Landkreis Würzburg, Bayern
 Rothmühle (Wackersberg), Ortsteil der Gemeinde Wackersberg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Rothmühle (Gemeinde Schwarzenberg), Ortslage in Schwarzenberg am Böhmerwald, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

Orte
 Schloss Rothmühle, ein Barockschloss bei Schwechat

Siehe auch:
 Rote Mühle
 Rothe Mühle
 Rothemühl
 Rothmühl
 Rothmüller
 Rottmüller